Махер Асад () е сирийски генерал, командващ Републиканската гвардия и елитната Четвърта бронетанкова дивизия

Биография 
Роден е на 8 декември 1967 година в Дамаск. Син е на бившия президент Хафез Асад и по-малък брат на настоящия президент Башар Асад.

Изучава машиностроене и предприемачество в Дамаския университет, а след това получава военно образование. Постъпва като офицер във въоръжените сили на Сирия.

След смъртта в автокатастрофа на най-големия му брат Басил (1962 – 1994) мнозина разглеждат Махер като наследник на баща им като партиен лидер и президент, доколкото от следващите братя Маджид има проблеми със здравето, а Башар (сегашният президент) не е достъчно подготвен.

Скоро след смъртта на баща им Хафез Асад през 2000 г. Махер встъпва в сирийската партия Баас и става член на нейния Централен комитет.

Източници 

Сирийски генерали
Възпитаници на Дамаския университет
Родени в Дамаск